<div style="-moz-column-count: 2; column-count: 2;">

А 

 Альвинци, Йозеф, (Joseph Alvinczy von Berberek)
 Ам Энде, Карл Фридрих, (Karl Friedrich am Ende)
 Аугустин, Винцент, (Vincenz von Augustin)
 Аргентау, Евген-Жиль, (Eugène-Guillaume Argenteau, comte de Mercy)

Б 

 Байялич фон Байяхаза, Адам, (Adam Bajalics von Bajaháza)
 Беллегард, Генрих Йозеф Иоганн фон, (Heinrich von Bellegarde)
 Беалю де Марконе, Жан Пьер, (Jean Pierre Beaulieu de Marconnay)
 Бентхайм-Бентхайм, Фридрих Вильгельм Бельгикус фон, (Friedrich Wilhelm Belgicus von Bentheim-Bentheim)
 Биела, Вильгельм фон, (Wilhelm Freiherr von Biela)
 Бианки, Винцент Феррер Фридрих фон, (Vinzenz Ferrerius von Bianchi)
 Бубна унд Литтиц, Фердинанд фон, (Ferdinand von Bubna und Littitz)

В 

 Вальмоден-Гимборн, Людвиг фон, (Ludwig von Wallmoden-Gimborn)
 Вартенслебен, Вильгельм фон, (Wilhelm von Wartensleben)
 Вальдек-Пирмонт, Христиан Август цу, (Christian August zu Waldeck-Pyrmont)
 Вельден, Людвиг, (Ludwig von Welden)
 Вечей, Пётр фон, (Peter, Freiherr von Vecsey)
 Вейротер, Франц фон, (Franz von Weyrother)
 Вернек, Франц фон, (Franz von Werneck)
 Винцент, Карл фон, (Karl Freiherr von Vincent)
 Вимпфен, Максимилиан фон, (Maximilian von Wimpffen)
 Винцингероде, Фердинанд Фёдорович, (Ferdinand von Wintzingerode)
 Виндишгрец, Альфред, (Alfred Candidus Ferdinand Fürst zu Windisch-Grätz)
 Вурмзер, Дагоберт Зигмунд, (Dagobert Sigmund von Wurmser)
 Вукасович, Йосип Филип, (Josip Filip Vukasović)
 Вреде, Карл-Филипп фон, (Carl Philipp Joseph von Wrede)

Г 
 Габсбург Фердинанд Карл Йозеф Австрийский-Эсте, (Ferdinand Karl Joseph von Österreich-Este)
 Габсбург Иосиф Австрийский, палатин Венгрии, (Erzherzog Joseph Anton Johann von Österreich)
 Габсбург Карл Людвиг Австрийский, герцог Тешенский, (Carl Ludwig Johann Joseph Laurentius, Erzherzog von Österreich, Herzog von Teschen)
 Габсбург Иоганн Баптист, эрцгерцог Австрийский, (Iohann Baptist Iosef Fabian Sebastian Habsburg, Erzherzog von Österreich)
 Гагерн, Фридрих фон, (Friedrich von Gagern)
 Гадик-Футак, Карл Йозеф фон, (Karl Joseph von Hadik-Futak)
 Гардегг, Игнац цу, (Ignaz zu Hardegg)
 Гиллер, Иоганн, (Johann von Hiller)
 Гесс, Генрих фон, (Heinrich Hermann Joseph Freiherr von Heß)
 Генцель, Фридрих, (Friedrich Hensel)
 Герман фон Германсдорф, Иоганн, (Johann Hermann von Hermannsdorf)
 Гогенлоэ-Вальденбург-Бартенштейн, Людвиг Алоизий, (Ludwig Aloysius, Fürst von Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein)
 Гогенцоллерн-Хехинген, Фридрих Франц Ксавьер фон, (Friedrich Franz Xaver von Hohenzollern-Hechingen)
 Готце, Иоганн Фридрих фон, (Johann Konrad Friedrich von Hotze)

Д 

 Давидович, Павле, (Pavle Davidović)
 Дернберг, Вильгельм Каспар Фердинанд, (Wilhelm Caspar Ferdinand Freiherr von Dörnberg)
 Дегенфельд-Шонбург, Фридрих Кристоф фон, (Friedrich von Degenfeld-Schonburg)
 Дитрихштейн, Франц Иосиф фон, (Franz Joseph von Dietrichstein)
 Дьюлаи, Игнац, (Ignácz Gyulay von Maros-Németh und Nadaska)

Е

Ё

Ж

З

И

Й

К 
 Кайм, Конрад Валентин фон, (Konrad Valentin von Kaim)
 Канто д'Ирлес, Йозеф, (Joseph Canto d’Irles)
 Кауниц-Ритберг, Франц Венцель фон, (Franz Wenzel von Kaunitz-Rietberg)
 Кважданович, Петер Витус фон, (Peter Vitus von Quosdanovich)
 Кинмайер, Михаэль фон, ( Michael von Kienmayer)
 Кинский, Йозеф, (Joseph Graf Kinsky zu Wchinic und Tettau)
 Кинский, Франц де Паула, (Franz de Paula Ulrich Printz Kinsky of Wchinitz and Tettau)
 Кленау, Иоганн фон, (Johann von Klenau)
 Клерфэ, Франсуа Себастиан Карл Иосиф, (François Sebastien Charles Joseph de Croix, Count of Clerfayt)
 Коллер, Франц фон, (Franz von Koller)
 Коллоредо, Венцель Йозеф, (Wenzel Joseph Colloredo-Mels und Wallsee)
 Коллоредо-Мансфельд, Иероним, (Hieronymus von Colloredo-Mansfeld)
 Коловрат-Краковский, Иоганн Карл, (Johann Kollowrat)
 Коспот, Зигфрид фон, (Siegfried von Kospoth)
 Край, Пауль, (Pál Kray)

Л 
 Лауер, Франц фон, (Franz von Lauer)
 Линь, Шарль-Жозеф де, (Charles-Joseph de Ligne)
 Липтай де Кисфалюд, Антон, (Anton Lipthay de Kisfalud)
 Луизиньян, Франц Йозеф де, (Franz Joseph, Marquis de Lusignan)
 Лаудон, Йоган Людвий Александер фон, (Johann Ludwig Alexander von Laudon)
 Иоганн I Лихтенштейн, (Johann Baptist Joseph Adam Johann Nepomuk Aloys Franz de Paula von und zu Liechtenstein)
 Лихтенштейн, Мориц фон, (Moritz von Liechtenstein)
 Лютцов, Леопольд фон, (Leopold von Lützow)

М 
 Мак, Карл, (Karl Mack von Leiberich)
 Мерфельд, Максимилиан фон, (Maximilian, Graf von Merveld)
 Мелас, Михаил Фридрих Бенедикт, (Michael von Melas)
 Мешко де Фелсо-Кубины фон, Йозеф, (Joseph, Baron von Mesko de Felsö-Kubiny)
 Межарос фон Шобошло, Йоган, (Johann Mészáros von Szoboszló)
 Сплены де Михалфи, Габриель Антон, (Gabriel Anton, Baron Splény de Miháldy)
 Миттровски Антон Фердинанд, (Anton Ferdinand Mittrowsky)
 Вратислав фон Митровиц-Неттолицкий, Евгений, (Eugen Wratislaw von Mitrowitz-Nettolitzky)
 Морзини фон, Фердинанд Йоган, (Ferdinand Johann von Morzin)
 Мор фон, Йоган Фридрих, (Johann Friedrich von Mohr)
 Мондет де, Луис Фердининд, (Louis Ferdinand de Mondet)

Н 
 Науендорф, Фридрих Йозеф фон, (Friedrich Joseph von Nauendorf)
 Нейпперг, Адам Альберт фон, (Adam Albert von Neipperg)
 Нордман, ЙозеФ-Арманд фон, (Joseph-Armand Ritter von Nordmann)
 Нугент фон Вестмет, Лаваль, (Laval Nugent von Westmeath)

О 

 Отт фон Баторкец, Петер Карл, (Peter Karl Ott von Bátorkéz)
 Орсини-Розенберг фон, Франц Сераф, (Franz Seraph von Orsini-Rosenberg)
 О'Рейли фон Баллинлог, Андреас, (Andreas O'Reilly von Ballinlough)
 Оцкай фон Оцко, Йозеф, (Joseph Ocskay von Ocsko)
 Риттер фон Отто, Рудольф, (Rudolf Ritter von Otto)

П 
 Пьячек, Кристоф Карл фон, (Christoph Karl von Piacsek)
 Прохазка, Йоган фон, (Johann von Prochaska)
 Провера, Джовани Марчесе, (Giovanni Marchese di Provera)

Р 
 Радецкий, Йозеф, (Johann Josef Wenzel Graf Radetzky von Radetz)
 Князь Генрих XV Рейсс цу Плауэн, (Heinrich XV. Prinz Reuss-Plauen)
 Риеш, Йоган Сигизиунд, (Johann Sigismund Riesch)
 Россельмини, Герхард, (Gerhard Rosselmini)
 Рукавина фон Бойноград, Матиаш, (Mathias Rukavina von Boynograd)

С 
 Фридрих Иосия Саксен-Кобург-Заальфельдский, (Friedrich Josias von Sachsen-Coburg-Saalfeld)
 Альберт Саксен-Тешенский, (Albert Kasimir von Sachsen-Teschen)

Т 
 Трауттенберг фон, Леопольд, (Leopold Freiherr von Trauttenberg)
 Тюрк Йоган Баптист, (Johann Baptist Türk)

У 

 Уоллес, Оливер фон, (Oliver Remigius, Graf von Wallis Baron von Carrighmain)

Ф 
 Феррарис, Йозеф Иоганн фон, (Joseph Johann von Ferraris)
 Фикельмон, Карл-Людвиг фон, (Karl Ludwig Graf von Ficquelmont)
 Фоллиот де Креневиль, Люис Чарлз, (Louis Charles Folliot de Crenneville)
 Фримон, Иоганн Мария Филипп, (Johann Maria Philipp Frimont, graf von Palota, fürst von Antrodocco)
 Фюрстенберг, Карл Алоис цу, (Karl Aloys Fürst zu Fürstenberg)

Х 
 Хастелер де Корселес Йоган Габриель, (Johann Gabriel Marquis du Chasteler de Courcelles)

Ц 
 Антон фон Цах, (Anton Freiherr von Zach)

Ч

Ш 
 Шварценберг, Карл Филипп цу, (Karl Philipp, zu Schwarzenberg)
 Шаурот фон, Карл Август, (Karl August von Schauroth)
 Шайблер фон, Карл Вильгельм, (Karl Wilhelm von Scheibler)
 Шёнхалс, Карл, (Karl Schönhals)
 Шеленберг фон, Йозеф, (Joseph von Schellenberg)
 Шмит фон, Йоган Генрих, (Johann Heinrich von Schmitt)

Щ

Э 
 Эльниц фон, Антон, (Anton von Elsnitz)

Ю

Я

Примечания 

Списки:История

Командиры